@ MEH — песня американского рэпера Playboi Carti. Она должна была стать первым синглом со второго студийного альбома Whole Lotta Red, однако была удалена из финального трек-листа. Она была выпущена 16 апреля 2020 года.

История 
14 апреля 2020 года Carti выложил обложку сингла в социальных сетях. 15 апреля часть песни была слита в сеть. 16 апреля она была выпущена официально.

Музыкальное видео 
Видео вышло в один день с синглом. В нём Playboi Carti находится в тёмном помещении с синим фоном. Видео было снято Ником Уокером.

Чарты

Примечания 

Песни 2020 года
Синглы Interscope Records
Песни, написанные Playboi Carti
Песни Playboi Carti